PPV eller Ppv kan syfta på följande: 

 Positivt prediktivt värde, ett begrepp i statistik.
 Pay-per-view, en betalningsmodell för rörliga bilder. 
 Poly(p-phenylene vinylene)